Callback ( «обратный вызов»):
 Callback (телефония) — вызов абонента вызываемой стороной.
 Callback (программирование) — передача указателя на функцию, вызываемую в ходе исполнения другой функции.